Леувен () — нидерландские топоним и фамилия. Известные носители:

Топоним 
  — кирхдорф в Нидерландах возле Рурмонда в провинции Лимбург.
  — муниципалитет в Нидерландах в общине Вест-Мас-эн-Вал в провинции Гелдерланд.